Transplantation steht für:

 Transplantation, Verpflanzen von organischen Körperteilen oder Körpergeweben
 Transplantation (Fernsehfilm), deutsches TV-Drama von Rolf Busch
 Transplantation (Zeitschrift), wissenschaftliche Fachzeitschrift

Siehe auch: